Isabelle Myriam Jehanne Alix de Lannoy (Ronse, Flandes Oriental; 28 de julio de 1976) es la tercera de los ocho hijos del Conde Felipe de Lannoy (1929-2019) y Alix della Faille de Leverghem (1941-2012). Creció con su familia en el palacio familiar Château d'Anvaing. 

Tiene siete hermanos, entre las que se encuentran Nathalie (1969) y Estefanía (1984).

El 29 de septiembre de 2001 contrajo matrimonio con el Barón Jean Charles de le Court (nacido en Bruselas, Bélgica, en 1969).

Títulos y tratamientos 

 28 de julio de 1976 – actualidad: Condesa Isabelle Myriam Jehanne Alix de Lannoy.

Ancestros